Syreny TV – grupa artystyczna powołana w 2004 roku przez filozofkę, feministkę i teoretyczkę sztuki Ewę Majewską (1978) oraz artystkę i feministkę Aleksandrę Polisiewicz (1974).

Do ciągle rosnącego grona Syren należą także: artystka Iwona Zając (1971), aktywistka Ellyn Southern oraz Anna Zawadzka, właścicielka wydawnictwa Anka Zet. Działanie kolektywu jest odpowiedzią na coraz bardziej absurdalną i zapętlającą się polską rzeczywistość. Syreny w formie filmowej dokumentują ważne elementy życia społecznego. Do klasyki gatunku filmu politycznie zaangażowanego należy już Cała naprzód ku skrajnej prawicy (2005) Majewskiej i Polisiewicz, przygotowany w ramach polsko-niemieckiego festiwalu Uwaga! Polen komen (Weimar-Lipsk, kurator: Kuba Szreder). Dziewczyny, kierując się stwierdzeniem Karola Marksa, który mówił, że jeśli historia się powtarza, to za pierwszym razem jako tragedia, a za drugim jako farsa, próbują uchwycić podobieństwa pomiędzy współczesną Polską i Republiką Weimarską. Pytają zróżnicowane, ale podobne do siebie grupy mieszkańców Warszawy i Weimaru o liczbę cudzoziemców w poszczególnych miastach, o to, czym jest tzw. becikowe, o sytuację osób homoseksualnych, o rasizm itp.

Filmografia 
 „Żaloba po JP2” (2004)
 „Cała naprzód ku skrajnej prawicy” (2005)
 „Jak Niemiec został Papieżem” (2005) 
 „Parada równości idzie dalej, czyli historia pewnego zakazu” (2005)
 „Opór jako taktyczny oręż rewolucyjnej praktyki” (2007)
 „Poszłyśmy do Kobietan” (2009)

Linki zewnętrzne 
 Syreny TV
 Syreny TV na You Tubie

Bibliografia 
 Tekstylia bis, Korporacja Ha!art, Kraków 2006.

Feminizm
Polskie grupy artystyczne
Współczesne grupy artystyczne